Zio Paperone e il leon donato (Gift Lion) è una storia di 4 tavole scritta da Carl Barks e pubblicata per la prima volta sul numero 34 di Uncle Scrooge del settembre/novembre 1961.

In Italia fu pubblicata la prima volta sul numero 332 di Topolino dell'8 aprile 1962.

Trama 

Paperone scopre che la porta della sua cassaforte non si chiude più, e che la ditta costruttrice non può intervenire. 
Ecco allora che i Bassotti, che tengono sotto controllo il suo telefono, escogitano un piano. Uno di loro si presenta da Paperone come Buck Franck con un leone ammaestrato, Leo (in realtà, un altro Bassotto travestito) per far la guardia al Deposito. 
Sicuri di poter entrare agilmente nel Deposito con l'aiuto del loro "leone", i Bassotti si trovano davanti una belva feroce. 
Contravvenendo al detto "A caval donato non si guarda in bocca", Paperone ha infatti saggiamente guardato in bocca al "leon donato", sostituendolo poi con uno vero.

Note 

Il nome Buck Franck usato dal Bassotto che porta a Paperone il leone è una parodia di Frank Buck, famoso cacciatore ed addestratore di belve americano.

Nota anche con il titolo Zio Paperone - Il leone donato.

Altre pubblicazioni italiane 

Gli Albi di Topolino n. 645 (25/6/1967)
Paperino n. 45 (9/1986)
Zio Paperone n. 13 (11/1988)
Zio Paperone n. 110 (11/1998)
La grande dinastia dei paperi n. 24 (7/7/2008)

Collegamenti esterni 
 

Storie a fumetti di Zio Paperone
Carl Barks